Blang Seunong (Pante Bidari), een plaats in Indonesië
Blang Seunong (Beutong), een plaats in Indonesië
Blang Seunong (Jeumpa), een plaats in Indonesië
Blang Seunong (Baktiya Barat), een plaats in Indonesië